Kostelů zasvěcených Korunování Panny Marie je více:

 Kostel Korunování Panny Marie (Cudrovice), okres Prachatice, zaniklý
 Kostel Korunování Panny Marie, nověji nazývaný Kostel Panny Marie Královny (Ostrava), okres Ostrava
 Kostel Korunování Panny Marie (Žatec), okres Louny
a další...

Související články 
 Kostel Panny Marie
 Kaple Korunování Panny Marie